Аристомах (, Aristomachos) може да се отнася за:

 Аристомах, син на Талай, цар на Аргос, баща на Хипомедонт
 Аристомах (Хераклиди), правнук на Херакъл
 Аристомах Стари, тиран на Аргос през първата половина на 4 век пр.н.е.
 Аристомах Млади, син на Аристомах Стари и стратег на Ахейския съюз 228—227 пр.н.е.
 Аристомах (Византия), префект на Константинопол 6 век.